Municipio de St. Marys puede referirse a los siguientes municipios en Estados Unidos:

 Municipio de St. Marys (condado de Wake, Carolina del Norte)
 Municipio de St. Marys (Dakota del Norte)
 Municipio de St. Marys (condado de Pottawatomie, Kansas)
 Municipio de St. Marys (condado de Adams, Indiana)
 Municipio de St. Marys (condado de Mills, Iowa)
 Municipio de St. Marys (condado de Perry, Misuri)
 Municipio de St. Marys (condado de Auglaize, Ohio)